Hestehale kan henvise til flere artikler:

 Hestehale (frisure) - en frisure
 Hestehale-familien - en familie af planter
  Hestehale (plante) - en plante i Hestehale-familien